Fairclough ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Fairclough (1873–1947), englischer Fußballtrainer
 Ben Fairclough (* 1989), englischer Fußballspieler
 Chris Fairclough (* 1964), englischer Fußballspieler
 David Fairclough (* 1957), englischer Fußballspieler
 Ellen Fairclough (1905–2004), kanadische Politikerin
 Henry Rushton Fairclough (1862–1938), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 John Fairclough (1930–2003), britischer Informatiker
 Lily Fairclough (* 2005), australische Tennisspielerin
 Marah Fairclough (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Norman Fairclough (* 1941), britischer Soziolinguist